Kazasi, narod
 Kazah (mjesto), naselje